Catenula är ett släkte av plattmaskar. Catenula ingår i familjen Catenulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Catenula